Макиавелли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Макиавелли, Никколо (Макьявелли; 1469—1527) — итальянский мыслитель, философ, писатель, политический деятель.
 Макиавелли, Николетта (1944—2015) — итальянская актриса, снималась до начала 1980-х годов.